Inclusión puede hacer referencia a:
Inclusión social, concepto surgido en los años 1990 con intención de substituir al de integración social: proceso dinámico, multifactorial, que posibilita, a las personas inmersas en un sistema marginal (marginación), participar plenamente del nivel de bienestar sociovital alcanzado en un país determinado.
Inclusión (pedagogía), modo de dar respuesta a la diversidad en la escuela. La inclusión es tratar con equidad a todo el mundo: no se trabaja con niños especiales, sino con personas diferentes (la diferencia es un valor). 
 Inclusión digital, democratización del acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación para propiciar inserción de todos en la sociedad de la información.
Inclusión digital genuina, modalidad de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las clases.

Además, en ciencias, puede referirse a:
Inclusión (mineralogía), sustancia extraña que impurifica los minerales.
Relación de inclusión, que en matemática define un subconjunto.

Enlaces externos